USA
Oconee megye, megye Dél-Karolina államban
Oconee megye, megye Georgia államban